Сеидзаде — фамилия.

 Известные носители 
 Сеидзаде, Али Аждар Ахмед оглы (1899—1970) — азербайджанский советский литературовед и библиограф.
 Сеидзаде, Багир Миргасым оглы (1912—1968) — азербайджанский государственный и общественный деятель, дипломат, журналист и переводчик. Заслуженный работник культуры Азербайджанской ССР.
 Сеидзаде, Гусейн Али оглы (1910—1979) — азербайджанский советский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Сеидзаде, Мир Исмаил Ахмед оглы (1896—1982) — азербайджанский писатель.
 Сеидзаде, Мир Хасан (1877—?) — азербайджанский поэт.
 Сеидзаде, Фуад Багир оглы (1938—1972) — азербайджанский советский архитектор.
 Сеидзаде, Шахин Камиль оглы (род. 1978) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.